Geomatikum bezeichnet:
 Geomatikum (Dessau), ein Gebäude auf dem Campus Dessau der Hochschule Anhalt 
 Geomatikum (Hamburg), ein Hochhaus der Universität Hamburg in Hamburg-Rotherbaum